Helmuts Balderis-Sildedzis, född 31 juli 1952 i Riga, Lettiska SSR, Sovjetunionen är en lettisk före detta professionell ishockeyspelare. Balderis vann tre VM-guld med det sovjetiska landslaget 1978, 1979 och 1983. Han deltog också i OS 1980 i Lake Placid där Sovjetunionen kom tvåa och i Canada Cup 1976 med ett brons som resultat.

Balderis spelade i den sovjetiska högsta ligan för Dinamo Riga och CSKA Moskva från 1973 till 1985. 1977 utsågs han till årets spelare i den sovjetiska ligan efter att ha gjort 40 mål och 23 assist för totalt 63 poäng på 35 matcher för Dinamo Riga.

Balderis draftades av Minnesota North Stars 1989 som 238:e spelare totalt. Han var då 36 år vilket gjorde honom till den äldsta spelaren någonsin att draftas av ett NHL-lag. Säsongen 1989–90 spelade han 26 matcher för North Stars och gjorde 3 mål och 6 assist.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar
Helmuts Balderis eliteprospects.com
Helmut Balderis hhof.com
Helmut Balderis nhl.com
Helmut Balderis hockey-reference.com
Helmūts Balderis Biography and Olympic Results sports-reference.com 

Födda 1952
Män
Levande personer
Lettiska ishockeyspelare
Spelare i HK CSKA Moskva
Spelare i Minnesota North Stars
Idrottare från Riga
Världsmästare i ishockey
Sovjetiska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1980
Tävlande vid olympiska vinterspelen 1980 från Sovjetunionen
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 1980
Spelare valda i NHL Entry Draft 1989
Spelare valda av Minnesota North Stars i NHL Entry Draft